3/1 kan syfta på:

 3 januari
 1 mars (amerikanskt datumformat)